Realismo – concezione filosofica
 Realismo – forma letteraria
 Realismo magico – corrente artistica e letteraria
 Realismo – tendenza artistica
 Precisionismo – forma di realismo artistico
 Realismo esistenziale – movimento pittorico
 Realismo socialista – movimento artistico
 Realismo poetico – corrente cinematografica
 Realismo isterico – genere letterario

Politica 
 Realismo – teoria politica
 Realismo – in politica, aggettivo che descrive chi è realista cioè chi è fedele all'ordinamento monarchico (v. anche lealista)

Pagine correlate 
 Realism

Altri progetti